Arius o Arri, religiós considerat herètic pel cristianisme.
 Arius, denominació llatina del riu Hari.